HD 114623 — одиночная звезда в созвездии Волос Вероники. Находится на расстоянии приблизительно 420 световых лет (около 129 парсеков) от Солнца.

Видимая звёздная величина звезды — +9,906m.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 114623 — жёлтый карлик спектрального класса G0 или звезда спектрального класса F9V. Масса — около 1,158 солнечной, радиус — около 1,169 солнечного, светимость — около 1,603 солнечной. Эффективная температура — около 5754 K.

Планетная система 
В 2017 году группой астрономов было объявлено об открытии планеты MARVELS-11 b в системе.

В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета HD 114623 c.

Примечания

Ссылки 
 MARVELS-11 b в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы